Pleasant Ridge ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Pleasant Ridge (Alabama)
 Pleasant Ridge (Arkansas)
 Pleasant Ridge (Florida)
 Pleasant Ridge (Illinois)
 Pleasant Ridge (Indiana)
 Pleasant Ridge (Indiana)
 Pleasant Ridge (Kentucky)
 Pleasant Ridge (Michigan)
 Pleasant Ridge (Mississippi)
 Pleasant Ridge (Missouri)
 Pleasant Ridge (New York)
 Pleasant Ridge (North Carolina)
 Pleasant Ridge (Ohio)
 Pleasant Ridge (Pennsylvania)
 Pleasant Ridge (Tennessee)
 Pleasant Ridge (Texas)
 Pleasant Ridge (Virginia)
 Pleasant Ridge (Wisconsin), im Iowa County

Siehe auch
 Pleasant Ridge Township